Le tournoi de tennis du Japon est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1992, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Tokyo du 6 au .

Kimiko Date remporte le simple dames. En finale, elle bat Sabine Appelmans, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Amy Frazier et Rika Hiraki.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 1992 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Japon
Sport au Japon en 1992
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en avril 1992